Luis Enrique Mauricio de Palatinado-Simmern (Sedan, 11 de octubre de 1640 - 3 de enero de 1674), fue Príncipe elector de Palatinado-Simmern desde 1655 hasta 1674.

Biografía 
Luis Enrique era el único sobreviviente del Príncipe elector de Palatinado-Simmern, Luis Felipe, y de su esposa la princesa María Leonor de Brandeburgo, hija del Elector Joaquín Federico I de Brandeburgo. El príncipe nació en Sedan, donde sus padres habían huido antes de la Guerra de los Treinta Años.

Sucedió a su padre como Príncipe elector de Palatinado-Simmern en 1655 bajo la tutela de su madre y del Elector Carlos I Luis del Palatinado.

Se retiró del gobierno de su Estado hacia 1673.

El 23 de septiembre de 1666 contrajo matrimonio con María de Orange-Nassau, hija del príncipe Federico Enrique de Orange-Nassau. El matrimonio, en contraste con los de sus hermanas, fue más bien por inclinación que por razones políticas. La pareja no tuvo descendencia.

Luis Enrique Mauricio fue enterrado en la Iglesia de San Esteban en Simmern.

Referencias

Enlaces externos

Ancestros 
</center>

Casa del Palatinado-Simmern